Великий Устюг — город в России.
 Великий Устюг — аэропорт регионального значения.
 Великий Устюг — городище.
 Великий Устюг — малая планета.
 Великий Устюг — метеорит, упавший в 1290 году в 20 км от города Великий Устюг.
 Великий Устюг — малый ракетный корабль проекта 21631 в составе Каспийской флотилии ВМФ России.